

Прізвища 
 Кос Андрій Михайлович (1860—1918) — український громадсько-політичний діяч. Адвокат. Депутат рейхсрату (1900—1907). Доктор права.
 Кос Василь Васильович (1919—1946) — український військовик, вояк УПА, Лицар Бронзового хреста заслуги.
 Гоймир Антон Кос (1896—1970) — словенський і югославський художник.
 Йозеф Кос (1892—?) — чехословацький гімнаст.
 Кос Марія Йосипівна (1914—1934) — діячка УВО, ОУН.
 Ловро Кос (* 1999) — стрибун з трампліна, срібний призер Олімпійських ігор 2022 року.
 Кос Микола (1912—1940) — організаційний референт Крайової екзекутиви ОУН ЗУЗ (07.1934-1935), крайовий провідник ОУН ПЗУЗ (1935—1937).
 Кос Михайло
 Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (1909—1983) — український композитор, народний артист України (1969), лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1980). Депутат Верховної Ради СРСР 8—9-го скликань.
 Ніколай Лі Кос (* 1973) — данський актор.
 Петер Кос (1921—1994) — угорський комуністичний активіст та дипломат. Постійний представник Угорщини при Організації Об'єднаних Націй (1955—1957).
 Ян Кос (? — 1712) — державний діяч, урядник Речі Посполитої.

Географія

Кос — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Момчилград.

Кос — острів в Егейському морі.
 Кос — аеропорт на однойменному острові.
 Кос — місто на однойменному острові.
 Кос — муніципалітет на однойменному острові.

Кос-Істек — село у складі Каргалинського району Актюбинської області.

Кос-Коб — переписна місцевість в окрузі Ферфілд штату Коннектикут.

Кос — плато на півдні Центрального Французького масиву.
 Кос — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 Л'Онор-де-Кос — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн і Гаронна.

Також 

 Кос — прусський родовий шляхетський герб.
 Кос II — кашубський родовий шляхетський герб.
 Кос ІІІ — кашубський шляхетський герб.
українські прізвища